Dmitriy Yevgenevich Dugin (né le  à Moscou) est un joueur de water-polo russe, médaillé olympique en 2000.

Notes et références 

Naissance en août 1968